Новоульяновка — название населённых пунктов:

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Новоульяновка — село в Бахчисарайском районе.
 Новоульяновка — село в Черноморском районе.

Украина 
 Новоульяновка — село в Александрийском районе Кировоградской области.